Карл Шнайдер:
 Шнайдер, Карл (1822—1882) — немецкий певец и музыкальный педагог.
  (1891—1946) — немецкий психиатр, один из главных экспертов программы «T-4».
 Шнайдер, Карл Александр (Саша, 1870—1927) — немецкий художник эпохи модерна.